Tinella – torrente della provincia di Cuneo
Tinella – torrente della provincia di Varese